Townsend House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Townsend House (Illinois), ID-Nr. 05000111
 Townsend House (Louisiana), ID-Nr. 82002779
 Townsend House (Barnstable County, Massachusetts), ID-Nr. 98000542
 Townsend House (Norfolk County, Massachusetts), ID-Nr. 82004420
 Townsend House (Pennsylvania), ID-Nr. 74001773